Die Saison 2019/20 der Oberliga Hamburg war die 75. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 12. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Sie wurde am 26. Juli 2019 mit dem Spiel des Niendorfer TSV gegen den SC Victoria Hamburg eröffnet. Vom 9. Dezember 2019 bis zum 14. Februar 2020 wurde die Spielzeit durch die Winterpause unterbrochen, am 13. März aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut, was auch schließlich für den Abbruch am 23. Juni sorgte.

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 
Der HFV gab am 13. März 2020 bekannt, den Spielbetrieb in der Oberliga Hamburg zunächst bis einschließlich 31. März 2020 einzustellen. Im Anschluss teilte der DFB die geschlossene Entscheidung der 21 Landesverbände, den Spielbetrieb ab der Regionalliga abwärts bis auf Weiteres auszusetzen, mit. Eine Wiederaufnahme soll mit einer Vorlaufzeit von 14 Tagen angekündigt werden.

Auf Basis eines Beschlusses des NFV vom 22. Mai 2020 wurde die Saison 2019/20 der Regionalliga Nord vorzeitig beendet. Darüber hinaus wurde beschlossen, nicht wie in den Vorjahren üblich, eine Aufstiegsrelegation auszutragen, sondern stattdessen fünf direkte Aufsteiger aus den vier Oberligen für die Teilnahme am Spielbetrieb der Regionalligasaison 2020/21 zuzulassen. In der Oberliga Hamburg hatte nur der FC Teutonia 05 Ottensen fristgerecht um eine Zulassung für die Regionalliga angesucht und durfte somit aufsteigen. Auf einem außerordentlich NFV-Verbandstag am 22. Juni wurde final über die Wertung der Spielzeit entschieden. Demnach wurde eine Abschlusstabelle auf Basis der Quotientenregel (Anzahl der erzielten Punkte geteilt durch Anzahl der absolvierten Spiele) erstellt, Abstiege in die und aus der Oberliga Hamburg gab es keine. Da die Aufstiegsspiele zwischen den Quotientenzweiten der Landesliga entfiel, durften nur die Quotientenbesten zur Folgesaison aufsteigen.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2019/20 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2018/19:
 FC Teutonia 05 Ottensen
 TuS Dassendorf
 SC Victoria Hamburg
 Niendorfer TSV
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 TSV Sasel
 TuS Osdorf
 TSV Buchholz 08
 FC Süderelbe
 SV Curslack-Neuengamme
 SV Rugenbergen
 Wandsbeker TSV Concordia
 Meiendorfer SV
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2018/19:
 Hansa: Bramfelder SV (Meister), Hamm United (Vizemeister)
 Hammonia: Hamburger SV III (Meister), USC Paloma (Vizemeister)
 der Sieger des Aufstiegsspiels der Landesliga-Dritten:
 FC Union Tornesch (Hammonia)

Abschlusstabelle 
Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs

Tabelle nach Quotientenregelung

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2019
Oberliga Hamburg 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020